Kaidô Kaoru est un personnage du manga Le Prince du tennis.

Joueur de deuxième année du club Seigaku. Reconnaissable par sa forme longiligne, son bandana sur la tête et le fait de prononcer un "pshhh" quand il manifeste son mécontement, il a acquis le doux sobriquet de Mamushi auprès de son rival, Momoshiro Takeshi. Mamushi signifiant Vipère, il est particulièrement effrayant et sa technique consiste souvent à démontrer un défi d'endurance à la fin duquel il sort souvent vainqueur. Distant et froid, il s'entraîne solitairement mais est vite secondé par Inui Sadaharu qui confine son entraînement. C'est auprès de lui qu'il finit par accepter de jouer en double, dans le but de devenir plus simple en match simple. Il jouera à partir des championnats régionaux beaucoup de matchs en double avec Inui et également avec Momoshiro, leur rivalité faisant leur force.

Sa ténacité fera qu'il développera de multiples variantes de son coup spécial, le Coup du serpent, notamment le Boomerang Snake. Ce coup sera alors son emblème, un coup légendaire qui fera l'admiration du public. D'abord exécuté par hasard dans une situation désespérée, il sera travaillé en entraînement et en match officiel, symbole de la persévérance et du perfectionnisme de son créateur. Son point faible est son mental friable : il s'énerve très facilement et devient trop prévisible dans ces situations. 

Kaido a cependant un faible pour les animaux (particulièrement les chats), ce qui montre son côté grand cœur.
Il est implicitement mentionné que Kaido succédera à Tezuka à la tête du club. Ce dernier croit énormément à son potentiel et le défiera lors de matchs éliminatoires dans, afin d'éveiller sa puissance.(garder son calme pendant les grands rendez-vous).

Caractéristiques : endurance, obstination,agressivité.

Coup spéciaux 
Snake (buggy whip shot): trajectoire erratique, la balle exécute un crochet, ce qui surprend l'adversaire qui attendait la balle (apparition : match contre Echizen). Cette technique est contrée par la rapidité de Kamio de Fudomine. Signe caractéristique un grand arc de cercle décrit par le bras en coup droit, la raquette finit au-dessus de la tête de Kaidoh.
Boomerang Snake (around-the-pole shot): apparue par accident, alors qu'il tentait d’exécuter un "snake" tandis qu'il glissait sur une flaque d'eau, la balle exécute une courbe pour passer à côté du poteau qui tient le filet (voire sous la chaise de l'arbitre) pour revenir sur le court. Cette technique est le symbole d'un travail acharné de Kaidoh pour maîtriser ce coup pour le moins surprenant(apparition : match contre Fudomine). Après avoir persuadé de jouer avec lui en double, Inuit entraînera Kaidoh en le forçant à parfaire son coup de poigner à l'aide d'une serviette mouillée. Persuadé que ce coup pourra lui donner la victoire contre Hyotei, Kaidoh s'entêtera à réussir le coup malgré de nombreux échecs contre Hyotei, jusqu'à ce qu'il réussise à le maîtriser. Tout comme le service twisté d'Echizen, c'est son coup signature qui feront taire les joueurs les plus prétentieux.

Comme le reconnaît Mizuki Hajime de Saint Rudolph, cette technique peut-être contrée puisqu'elle est une variante du Snake. Imitée par Wakato de Jyousei Shounan dans l'anime, seul Kuwahara Jackal de Rikkaidai réussit à contrer ce coup... en le renvoyant à l'identique et en revers. Signe caractéristique : Kaidoh prépare un grand arc en coup droit; technique ne pouvant être utilisée qu'au niveau de l'intersection couloirs/ligne de fond de court.
Tornado Snake - (apparition : match contre Hyotei 2, contre Jyousei Shounan dans l'animé) : un coup en forme de tourbillon.
Reverse Snake : un snake effectué en revers.
Gyro Snake : une variante du Tornado snake avec un rayon de rotation très faible, le coup apparaît limite comme un coup droit très rapide. Cette variante a été proposée par Yagyuu Hiroshi, lors d'un match "amical" en préparatif des nationaux.
Hadokyou Boomerang - anime uniquement : la technique du boomerang snake agrémentée de la puissance d'un Hadokyuu (apparition : match d'entraînement contre Hyotei) Signe reconnaissable : position du Hadokyuu + muscles du bras se contractent terriblement.

Adversaires 
Seigaku : Ryoma Echizen (défaite), Inui Sadaharu (Victoire)
Fudomine : Kamio Akira (Victoire)
Saint Rudolph : Kizaratsu Atshushi/Yanasigawa Shinya (Victoire avec Momoshiro)
Yamabuki : pas de match
Hyotei : Shishido Ryo/Ootori Choutarou (Défaite avec Inui)
Midoriyama - manga uniquement: Takase Masato/Kitamura Wataru (Victoire avec Inui)
Jyousei Shonan - anime uniquement : Wakato Hiroshi (Victoire)
Rokkaku : Aoi Kentarou (Victoire)(dans la version anime, pas de match)
Rikkaidai : Marui Bunta/Kuwahara Jackal (Défaite avec Momoshiro)
Higa : Chinen Hiroshi/Hirakoba Rin (Victoire avec Inui)
Hyotei 2 : Muhaki Gakuto/Hiyoshi Wakashi (Victoire avec Inui)
 Shitenhouji : Oshitari Kenya/Koharu (Victoire avec Momoshiro)
Rikkaidai 2: Renji Yanagi/Kirihara Akaya (Défaite avec Inui) 

Personnage de Prince du tennis